Псуя () — озеро в Глубокском районе Витебской области Белоруссии. Относится к бассейну реки Западная Двина. Озеро находится на территории Псуевского сельсовета, в 14 км к северо-востоку от посёлка Подсвилье и в 30 км к северо-востоку от райцентра, города Глубокое.

Площадь поверхности озера 0,65 км². Длина 2,28 км, наибольшая ширина 0,5 км, длина береговой линии 5,9 км. Максимальная глубина 10,5 м. Объём воды — 2,81 млн м³. Площадь водосбора 3,6 км².

Котловина озера долинного типа, вытянута в направлении с севера на юг. Склоны котловины высотой до 12 м, преимущественно распаханные. Берега низкие, поросшие кустарником. Дно покрыто сапропелем, в мелководной зоне песчаное. Зарастает слабо, наиболее сильно в южном заливе. Из озера Псуя вытекает ручей в озеро Долгое.

В озере водятся щука, окунь, плотва, краснопёрка, линь и другие виды рыб.

На западном берегу озера — агрогородок Псуя, на восточном — деревня Обруб, на южном — деревня Слободка.

Примечания

Литература 
 Блакітны скарб Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: Г. Пашкоў і інш. — Мн., 2007.
 Волкаў І. Экалагічныя праблемы возера Псуя / І. Волкаў // Веснік Глыбоччыны. — 2002. — 24 ліп.
 
 

Бассейн Западной Двины
Озёра Глубокского района